O Campeonato Fluminense de Rugby Série B de 2013 foi a VI edição da segunda divisão do estadual de Rio de Janeiro organizada pela Federação Fluminense de Rugby..

Equipes

Jogos

Classificação 
Pontuação: Vitória=4, Empate=2, Derrota=0, Bônus para equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1, Bônus para equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1. 
+ Critérios de desempate:a) Confronto direto; b) Maior quantidade de tries marcados nas partidas disputadas entre as
equipes em questão; c) Maior quantidade de tries marcados durante a competição, d)saldo de pontos (pontos feitos menos pontos sofridos), computando todos os jogos;

Fase Final

Semifinal 1

Semifinal 2

Disputa 3º Lugar

Final

Campeão

Ver também
 Campeonato Fluminense de Rugby
 Campeonato Fluminense Série A 2013

Ligações externas
Site da FFR - Federação Fluminense de Rugby

Campeonato Fluminense de Rugby
Rugby de 2013 no Brasil